En sintaxis, el término rección aparece en diversos contextos:

 Teoría de la X'
 Rección y ligamiento
 Relación sintáctica de rección